Суперлига Грчке () је највиша професионална фудбалска лига у Грчкој. Основана је 16. јула 2006. и заменила је претходну лигу Алфа Етники на врху грчког фудбалског лига система, која је основана 1959. Лига се састоји од 14 тимова и траје од августа до маја у којој сваки тим одигра по 26 мечева. Од августа 2020. Суперлига Грчке је рангирана као 18-та по УЕФА рангирању лига на основу наступа у европским такмичењима током последњих пет година.

Суперлига Грчке у сезони 2017/18.

Прваци 
 1927/28 до 1958/59: Панхеленско првенство
 1959/60 до 2005/06: Алфа Етники
 Од 2006/07: Суперлига Грчке

Успешност клубова

УЕФА Рангирање 
УЕФА коефицијент за националне лиге укључујући сезону 2008-09, који одређује број тимова из сваке земље који ће учествовати у УЕФА такмичењима у сезони 2010-11.

Од 19. децембра 2008.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Суперлиге Грчке
 Статистика Суперлиге

Г
Фудбал у Грчкој